

События 
 12 февраля — премьера Rhapsody in Blue Гершвина.
 У Монголии появляется собственный гимн.

Академическая музыка 
 4 мая — премьера Симфонии № 6 Мясковского.

Опера 
 1 мая — премьера «» Арриго Бойто под руководством Артуро Тосканини (театр «Ла Скала», Милан).
 6 ноября — премьера «Приключений лисички-плутовки» Яначека.

Выпущенные альбомы 
 Louis Armstrong And The Blues Singers (Луи Армстронг)

Награды 
 Бакалейников, Владимир Романович — заслуженный артист Республики.
 Александр Михайлович Давыдов — заслуженный артист Республики.
 Лабинский, Андрей Маркович — заслуженный артист Республики.

Родились

Январь 
 3 января — Авзал Хайрутдинов (ум. ) — советский и российский виолончелист и музыкальный педагог
 9 января — Нелли Шахназарова (ум. ) — советский и российский музыковед и педагог
 12 января — Сергей Дижур (ум. ) — советский и российский органист, клавесинист и музыкальный педагог
 26 января — Анаит Аджемян (ум. ) — американская скрипачка

Февраль 
 13 февраля — Иван Мозговенко (ум. ) ― советский и российский кларнетист и музыкальный педагог
 16 февраля — Джо Уокер-Мэдор (ум. ) — исполнительный директор Ассоциации музыки кантри (1962—1991)
 22 февраля — Сулейман Алескеров (ум. ) — советский и азербайджанский композитор, дирижёр и музыкальный педагог

Март 
 1 марта — Елена Черней (ум. ) — румынская оперная певица (меццо-сопрано)
 3 марта — Лиз Ассиа (ум. ) — швейцарская певица
 9 марта — Константин Илиев (ум. ) — болгарский дирижёр, композитор, музыкальный критик и педагог
 24 марта — Оскар Авилес (ум. ) — перуанский певец, музыкант, гитарист, аранжировщик и композитор
 30 марта — Милко Келемен (ум. ) — югославский, немецкий и хорватский композитор

Апрель 
 14 апреля — Мария Харченко (ум. ) — советская и украинская театральная актриса и певица
 15 апреля — Невилл Марринер (ум. ) — британский дирижёр и скрипач
 16 апреля
 Генри Манчини (ум. ) — американский дирижёр и кинокомпозитор
  (ум. ) — американский музыкант, саксофонист группы Bill Haley & His Comets
 25 апреля — Эржебет Сёньи (ум. ) — венгерский композитор, музыковед и педагог
 29 апреля — Зизи Жанмер (ум. ) — французская балерина

Май 
 1 мая — Гамаль Абдель-Рахим (ум. ) — египетский композитор, музыкальный педагог, музыковед и пианист
 2 мая — Теодор Бикель (ум. ) — американский певец и актёр
 17 мая — Габриэль Бакье (ум. ) — французский оперный певец (баритон)
 18 мая — Эрих Кылар (ум. ) — советский и эстонский дирижёр
 22 мая — Шарль Азнавур (ум. ) — французский шансонье, композитор, поэт, писатель и актёр
 26 мая — Анри-Луи де Ла Гранж (ум. ) — французский музыковед
 31 мая — Гизела Май (ум. ) — немецкая актриса и певица

Июнь 
 20 июня — Чет Аткинс (ум. ) — американский гитарист, музыкальный продюсер и звукорежиссёр
 26 июня — Васка Биджова-Гайдова (ум. ) — югославская и македонская оперная певица (колоратурное сопрано)
 29 июня —  (ум. ) — американский композитор

Июль 
 6 июля — Жан Периссон (ум. ) — французский дирижёр
 8 июля — Джонни Джонсон (ум. ) — американский пианист
 13 июля — Октав Энигэреску (ум. ) — румынский оперный певец и педагог
 15 июля — Махмуд Эсамбаев (ум. ) — советский и российский чеченский артист балета, эстрадный танцовщик, хореограф, балетмейстер и актёр
 17 июля — Ли Лихуа (ум. ) — китайская актриса и певица
 20 июля — Лола Олбрайт (ум. ) — американская актриса и певица
 24 июля — Анисим Асламас (ум. ) — советский и российский композитор

Август 
 5 августа — Владимир Рубин (ум. ) — советский и российский композитор
 14 августа — Жорж Претр (ум. ) ― французский дирижёр
 23 августа — Георги Тутев (ум. ) — болгарский композитор и дирижёр
 27 августа — Нина Дорда (ум. ) — советская и российская эстрадная певица
 29 августа — Дина Вашингтон (ум. ) — американская певица и пианистка

Сентябрь 
 15 сентября — Станислав Хеллер (ум. ) — немецкий клавесинист и музыкальный педагог чешского происхождения
 20 сентября —  (ум. ) — американская певица
 24 сентября — Вера Цигнадзе (ум. ) — советская и грузинская балерина и балетный педагог

Октябрь 
 6 октября — Лев Венедиктов (ум. ) — советский и украинский хоровой дирижёр и музыкальный педагог
 7 октября — Пётр Горбунов (ум. ) — советский и российский дирижёр и музыкальный педагог
 12 октября — Эрих Грюнберг (ум. ) — британский скрипач австрийского происхождения
 17 октября — Роландо Панераи (ум. ) — итальянский оперный певец (баритон)
 21 октября — Джули Уилсон (ум. ) — американская актриса и певица
 25 октября —  (ум. ) — американский барабанщик
 27 октября —  (ум. ) — американская певица, радио- и телеведущая

Ноябрь 
 3 ноября — Виолетта Прохорова (ум. ) — советская и британская балерина
 21 ноября — Матвей Либерман (ум. ) — советский и израильский скрипач и музыкальный педагог
 24 ноября — Лорн Манроу (ум. ) — американский виолончелист
 30 ноября — Клаус Хубер (ум. ) — швейцарский скрипач, композитор, дирижёр и музыкальный педагог

Декабрь 
 2 декабря — Эльза Мария Паде (ум. ) — датский композитор
 6 декабря — Вальтер Левин (ум. ) — американский скрипач и музыкальный педагог немецкого происхождения, основатель и первая скрипка Ласалль-квартета
 7 декабря — Бент Фабрик (ум. ) — датский пианист и композитор
 10 декабря — Майя Глезарова (ум. ) — советская и российская скрипачка и музыкальный педагог
 12 декабря — Невит Кодаллы (ум. ) — турецкий композитор, дирижёр и педагог
 14 декабря — Мардж Редмонд (ум. ) — американская актриса и певица
 19 декабря — Виктор Фенигштайн (ум. ) — швейцарский и люксембургский композитор и музыкальный педагог
 24 декабря — Юрий Казаков (ум. ) — советский и российский баянист и музыкальный педагог

Без точной даты 
 Лазар Силики (ум. ) — албанский поэт, сценарист и либреттист

Скончались 

 17 февраля — Оскар Мериканто (55) — финский композитор, органист и дирижёр
 февраль — Ада Адини (68/69) — американская оперная певица (сопрано) и вокальный педагог
 29 марта — Чарльз Стэнфорд (71) — ирландский композитор
 27 апреля — Андрей Арендс (69) — русский и советский композитор, дирижёр и музыкальный педагог
 25 мая — Теодор Морс (51) — американский композитор
 26 мая — Виктор Херберт (65) — американский композитор, виолончелист и дирижёр ирландского происхождения
 11 июня — Теодор Дюбуа (86) — французский композитор, органист и музыкальный педагог
 23 июня — Сесил Джеймс Шарп (64) — английский музыкальный фольклорист, музыкант, педагог, публицист и дирижёр
 27 июля — Ферруччо Бузони (58) — итальянский композитор, пианист, дирижёр, музыкальный педагог и музыковед
 13 августа — Хулиан Агирре (56) — аргентинский композитор
 23 августа — Генрих Берте (67) — австро-венгерский композитор
 29 сентября — Вилли Бардас (37) — австрийский пианист и музыкальный педагог
 4 ноября — Габриэль Форе (79) — французский композитор, педагог и дирижёр
 16 ноября — Александр Архангельский (78) — русский хоровой дирижёр и композитор
 29 ноября — Джакомо Пуччини (65) — итальянский оперный композитор
 2 декабря — Эмми Акте (74) — финская оперная певица (меццо-сопрано) и музыкальный педагог
 8 декабря — Франц Ксавер Шарвенка (74) — немецкий композитор, пианист, дирижёр и музыкальный педагог
 без точной даты — Элькан Наумбург (89) — американский меценат

См. также